MSC kan avse:

 MSC – ett grafiskt språk för att beskriva sekvenser av händelser i ett distribuerat system, se Message sequence chart
 MSC Malaysia – ett område i Malaysia innehållande många olika företag verksamma inom kommunikations- och multimediabranscherna
 MSC Group – ett svenskt företag
 USB MSC – en enhet som lagrar data och kan nås via ett USB-gränssnitt, se UMS
 MSc eller M.Sc. – en masterexamen eller magisterexamen som läses vid naturvetenskapligt eller tekniskt fakultet, se  Master of Science
 MSC – en internationell, icke-vinstinriktad organisation som främjar hållbart fiske, se Marine Stewardship Council
 MSC – en spansk scoutgrupp, se Movimiento Scout Católico 
 MSC – ICAO-kod för Air Cairo

Militär
 Military Sealift Command – en organisation inom amerikanska flottan som kontrollerar det mesta av de militära träng- och transportfartygen inom flottan

Vetenskap
 MSC – tidigare namn på markkontrollen för alla bemannade rymdfärder, se Manned Spacecraft Center
 MSC – en stamcell varifrån kondrocyt utvecklas, se Mesenkymala stamceller
 MSC (mobiltelefoni) – en växel i ett mobiltelefoninät

Sjöfart
MSC – en  kommitté i Internationella sjöfartsorganisationen, se Maritime Safety Committee
Marine Services Company Limited – ett rederi *i Tanzania
MSC Cruises – ett italienskt kryssningsrederi